Caletti puede referirse a:

 Eva Galáz Caletti, política mexicana;
 Oberdán Caletti, filósofo;
 Sergio Caletti, teórico de la comunicación, hijo del anterior.